Umm at-Tujur – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 Umm at-Tujur – miejscowość w Syrii, w muhafazie Latakia